Die First Division 1920/21 war die zehnte Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum vierten Mal der FC Floriana.

Vereine 
Im Vergleich zur Vorsaison verzichtete Cottonera United auf eine Teilnahme. Neu dabei waren nach fünf Jahren Pause die Msida Rangers, zwei Jahren Pause der FC Floriana und der FC St. George’s sowie erstmals die Sliema Rangers, Qormi United und das Team der Dockyard Police.

Modus 
Die Saison wurde in einer einfachen Runde ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft ein Entscheidungsspiel ausgetragen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

192021
Fußballsaison 1920/21